Arnes kan syfta på följande platser:

Island 

 Árnes, ö, Suðurland,

Spanien 

 Arnes (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Arnes (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar